

Физика 
 Солитон — уединённая структурно-устойчивая волна в нелинейной среде с дисперсией
 Ионно-звуковые солитоны — вид солитонов в плазме
 Ленгмюровские солитоны — вид солитонов в плазме
 Магнитозвуковые солитоны — вид солитонов в плазме
 Оптический солитон — устойчивая локализованная струк­ту­ра оп­тического излучения
 Солитон Давыдова — вид солитонов в плазме
 ФК-солитон — модель особого рода дефекта в кристаллической структуре твёрдого тела

Другое 
 «Солитон» — научно-исследовательский институт, производственное предприятие в городе Уфе